«Маккаби» — футбольные клубы в Москве:
 Маккаби (футбольный клуб, Москва, 1918)
 Маккаби (футбольный клуб, Москва, 2003)